V372 Близнецов () — двойная затменная переменная звезда типа Беты Лиры (EB) в созвездии Близнецов на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 3 804 световых лет (около 1 166 парсек) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +13m до +12,5m. Орбитальный период — около 0,5691 суток (13,659 часов).

Переменность звезды была открыта в ходе обзора неба с помощью 10-ти сантиметрового рефрактора Моллетской обсерватории в 2002 году. Наблюдения в обсерватории Эстив Дюран () с помощью 60-ти сантиметрового телескопа схемы Кассегрена позволили обнаружить 2 минимума блеска (падение на 0,4 звёздной величины в основном минимуме и на 0,19 на вторичном), периодичность и определить тип переменности. Дальнейшие наблюдения в обсерватории Китт-Пик помогли уточнить эфемериды звёздной системы.

Характеристики 
Первый компонент — жёлто-белая звезда спектрального класса F. Радиус — около 1,75 солнечного, светимость — около 6,811 солнечных. Эффективная температура — около 7059 К.

Второй компонент — жёлто-белая звезда спектрального класса F.

Примечания